Игорь Евгеньевич Калёнов (род. 27 апреля 1967, Ленинград) — российский кинорежиссёр, актёр, сценарист и продюсер. Основатель и руководитель кинокомпании «Никола-фильм».

Биография 
Игорь Евгеньевич Калёнов родился 27 апреля 1967 года в Ленинграде.

С 1989 по 1992 годы работал на Ленинградской студии документальных фильмов в должностях ассистента режиссёра, редактора, заместителя главного редактора по международным связям, коммерческого директора. 

В 1991 году основал киностудию «Никола-фильм», которую возглавляет по сей день. 

С 2003 года является доцентом кафедры продюсирования Санкт-Петербургского университета кино и телевидения. Член Российской Академии кинематографических искусств «Ника». Кандидат экономических наук.

Фильмография

Режиссёр 
 2006 — Секретная служба Его Величества
 2007 — Секретная служба Его Величества
 2008 — Золото Трои
 2008 — Александр. Невская битва
 2009 — Укрощение строптивых
 2010 — Клуб счастья

Сценарист 
  — Золушка в сапогах
  — Укрощение строптивых
  — На рубеже. Ответный удар

Продюсер 
  — Два капитана 2
  — Грех. История страсти
  — Над тёмной водой
  — Увлеченья
  — Всё будет хорошо!
  — Операция «С Новым годом!»
  — Бомба
  — Особенности национальной рыбалки
  — Горько!
  — Выход
  — Золушка в сапогах
  — Чеховские мотивы
  — Любовь императора
  — Отец и сын
  — Чужое лицо
  — Прямохождение
  — Солнце
  — Полумгла
  — Фаворит
  — Золото Трои
  — Александр. Невская битва
  — Укрощение строптивых
  — Исполнительный лист
  — Сквот
  — Пластилинки. Азбука (мультсериал)
  — На рубеже. Ответный удар
  — 12 месяцев. Новая сказка
  — Безумная планета

См. также 
 Кинокомпания «Никола-фильм»

Примечания

Ссылки 
 Каленов Игорь на сайте animator.ru
 Интервью Игоря Калёнова на сайте Film.ru
 Интервью Игоря Калёнова на сайте Kinobusiness.com
 Илья Смирнов, «Полумглисты», критический отзыв на фильм «Полумгла» / НПЖ «Скепсис»
 Илья Смирнов, «„Александр, Невская битва“: с Карамзиным на дружеской ноге» / Радио Свобода (23 мая 2005 года).

Кандидаты экономических наук
Преподаватели Санкт-Петербургского университета кино и телевидения